Брони () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Павия.

Население составляет 9279 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 467 чел./км². Занимает площадь 20 км². Почтовый индекс — 27043. Телефонный код — 0385.

Покровителем населённого пункта считается San Contardo.

Города-побратимы 
  Феррара, Италия (2001)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта